Макве́й () — фамилия шотландского происхождения. Известные носители:

 Маквей, Кэл (1849—1926) — американский бейсболист, один из пионеров игры.
 Маквей, Кристофер (род. 1997) — шведский футболист, защитник.
 Маквей, Тимоти (1968—2001) — американский террорист, организатор взрыва в Оклахома-Сити в 1995 году.
 Маквей, Франклин (1837—1934) — американский государственный деятель, 45-й министр финансов США.

См. также 
 Маквэй, Чарльз Батлер (1898—1968) — американский морской офицер, командир крейсера «Индианаполис».

Примечания